Requena peut désigner :

Patronyme 

 Gerard Requena (né en 1976) : producteur et disc jockey espagnol ; 
 Gladys Requena (née en 1952) : femme politique vénézuélienne ;
 Guto Requena (né en 1979) : architecte et designer brésilien ;
 José Requena (né en 1947) : peintre espagnol ;
 Pedro Requena (né en 1961) : footballeur péruvien ;
 Pedro Requena Cisneros (né en 1991) : footballeur péruvien.

Toponyme

Requena : une commune de la province de Valence, dans la Communauté valencienne ;
 Requena-Utiel : une comarque de la province de Valence, dans la Communauté valencienne ;
 Requena de Campos : une commune d'Espagne de la province de Palencia dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Requena : chef-lieu de la province de Requena au Pérou ;
 Requena : l'une des provinces du Pérou ;

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme